Wilchowez (; ) ist ein Dorf im Südosten der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj mit etwa 1500 Einwohnern (2001). 

Das erstmals 1443 schriftlich erwähnte Dorf  gehört administrativ zur Gemeinde Nowa Uschyzja im Osten des Rajon Nowa Uschyzja.

Die Ortschaft liegt in der historischen Landschaft Podolien auf einer Höhe von , 20 km südlich vom Gemeinde- und Rajonzentrum Nowa Uschyzja und 100 km südöstlich vom Oblastzentrum Chmelnyzkyj.

Weblinks 

 Webseite des ehem. Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Rajon Nowa Uschyzja
Ersterwähnung 1443